Барболин — русская фамилия.

Известные носители:
 Барболин, Николай Степанович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Барболин, Сергей Дмитриевич (1897—1917) — революционер, организатор юношеского коммунистического движения.

См. также 
 Барболино